Тутси може да се отнася за:

 Тутси — народ в Централна Африка (особено в Руанда);
 „Тутси“ — американски филм на режисжора Сидни Полак от 1982 г.